Pendientes de la Reina puede referirse a:
 El nombre común del género botánico Fuchsia.
 El nombre común de la planta Briza maxima.